Лазурная улица — название улиц в разных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
Лазурная улица — единственная улица в Адуеве.
 Лазурная улица — улица в Белореченске.
 Лазурная улица — улица в Большевике.
Лазурная улица — единственная улица в Васькине.
 Лазурная улица — улица во Владивостоке.
 Лазурная улица — улица в Гагарском.
 Лазурная улица — улица в 5-х Горках.
 Лазурная улица — улица в Капустине.
 Лазурная улица — улица в Курске.
 Лазурная улица — улица в Малой Роще.
 Лазурная улица — улица в Махачкале.
 Лазурная улица — улица в Меккерстуке.
 Лазурная улица — улица в Новосибирске.
 В Томске (Светлый):
 Лазурная улица;
 Лазурный переулок.
 Лазурная улица — улица в Чебоксарах (Чандрово).
 Лазурная улица — улица в Чисмене.

Крым 

 Лазурная улица — улица в садоводческом товариществе Салгир, Симферопольский район.
 Лазурная улица — улица в Бахчисарае.

Украина 
 Лазурная улица — улица в Киеве.
 Лазурная улица — улица в Николаеве.